Lebensmüder steht für:

 eine Person, die suizidgefährdet ist, siehe Suizidalität
 eine der Bezeichnungen des altägyptischen Literaturwerks Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele